A 5ª edição da Vuelta decorreu entre 10 a 31 de Maio de 1945, A corrida foi composta por 19 etapas, num total de mais de 3803 km, com uma média de 28,018 km/h. A corrida começou e terminou em Madrid.

Etapas

Classificações 

1945
1945 no ciclismo
Desporto na Espanha em 1945